Miejscowości w USA:
 Cerro Gordo – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Piatt
 Cerro Gordo – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Columbus
Gminy w USA:
 Cerro Gordo (ang. Cerro Gordo Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Piatt
 Cerro Gordo (ang. Cerro Gordo Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lac qui Parle
 Cerro Gordo (ang. Cerro Gordo Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Columbus
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cerro Gordo (ang. Cerro Gordo County) – w stanie Iowa